El príncipe Arturo, duque de Connaught y Strathearn (nacido Arthur William Patrick Albert; Londres, 1 de mayo de 1850-Bagshot, 16 de enero de 1942) fue un miembro de la familia real británica y príncipe del Reino Unido desde su nacimiento, como hijo de la reina Victoria y del príncipe Alberto. Entre 1911 y 1916 se desempeñó como gobernador general de Canadá, convirtiéndose en el décimo en ostentar este cargo.

Primeros años de vida 
Nació en el palacio de Buckingham, el 1 de mayo de 1850, y fue el séptimo de los nueve hijos de la entonces reina reinante, la reina Victoria del Reino Unido, y de su marido, el príncipe consorte Alberto de Sanjonia-Coburgo-Gotha. Fue bautizado en la capilla privada del palacio de Buckingham, el 22 de junio de 1850, por John Bird Sumner, arzobispo de Canterbury, siendo sus padrinos el príncipe heredero de Prusia, Guillermo (futuro emperador Guillermo I de Alemania); Ida de Sajonia-Meiningen, por matrimonio princesa de Sajonia-Weimar-Eisenach (hermana de la reina viuda del Reino Unido, Adelaida de Sajonia-Meiningen; y el primer duque de Wellington, Arthur Wellesley (con quien el pequeño príncipe compartía el cumpleaños y en cuyo honor recibió su primer nombre).

Como sus hermanos mayores, recibió su primera educación de manos de tutores y se ha afirmado que era el hijo favorito de la reina. El príncipe Arturo se interesó en la vida militar desde muy temprana edad. En 1866 ingresó a la Real Academia Militar de Woolwich y recibe una comisión como Teniente del Cuerpo de Ingenieros Reales dos años después. Luego fue transferido al Royal Artillery y después a la Brigada de Rifleros.

Matrimonio y descendencia 
Fue nombrado duque de Connaught y de Strathearn y conde de Sussex en 1874.

El 13 de marzo de 1879, Arturo se casó con la princesa Luisa Margarita de Prusia, en la Capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. De este matrimonio nacieron 3 hijos:

 Margarita Victoria Augusta Carlota Nora (Bagshot Park, 15.1.1882 - Estocolmo, 1.5.1920), casada con el príncipe Gustavo Adolfo, heredero del trono de Suecia —luego rey Gustavo VI Adolfo de Suecia—.

 Arturo Federico Patricio Alberto (Castillo de Windsor, 13.1.1883 - Londres, 12.9.1938), casado con la princesa Alejandra, duquesa de Fife.

 Victoria Patricia Elena Isabel (Palacio de Buckingham 17.3.1886 - Ribsden Holt, Windlesham, Surrey, 12.1.1974), casada con el Hon. Sir Alexander Ramsay.

Los duques de Connaught adquieren Bagshot Park en Surrey como su residencia campestre y desde 1900 usan Clarence House como su residencia oficial en Londres.

Vida pública 
Arturo tuvo una larga y distinguida carrera en el Ejército Británico y prestó servicios en Sudáfrica, Canadá, Irlanda, Egipto en 1882 y en la India desde 1886 hasta 1890. El 1 de abril de 1893 fue promovido al rango de General. Arturo tenía la esperanza de suceder a su primo lejano, el duque de Cambridge, como Comandante en Jefe de la Armada Británica, cuando tuvo que retirarse en 1895. Sin embargo, le fue negada la comisión. En su lugar, le fue entregado el comando del distrito sureño de Aldershot de 1893 a 1898. Arturo es nombrado mariscal de campo el 26 de junio de 1902. El sirvió en varias e importantes posiciones: Comandante en Jefe en Irlanda (1900-1904); inspector general de las Fuerzas (1904-1907), y gobernador general de Canadá (1911-1916).

Cuando su hermano mayor se vio obligado a renunciar tras acceder al trono como Eduardo VII, en 1901, Arturo fue elegido gran maestre de la Gran Logia Unida de Inglaterra, siendo reelecto anualmente 37 veces hasta 1939, cuando contaba cerca de 90 años.

En 1899, Arturo se convirtió en el siguiente en la línea sucesoria del ducado de Sajonia-Coburgo-Gotha en Alemania, luego de la muerte de su sobrino Alfredo, único hijo varón de su hermano, el duque reinante. Sin embargo, decidió renunciar a sus derechos sucesorios, en su nombre y en el de su hijo, pasando entonces el ducado a su sobrino Carlos Eduardo, hijo póstumo de su hermano menor Leopoldo, duque de Albany.

En 1911, el gobierno británico designa a Arturo como gobernador general de Canadá. Durante el tiempo que estuvo en dicho cargo, sir Roberto Borden fue el primer ministro y Canadá comienza a hacer notorios progresos con el fin de transformarse en una nación independiente. El gobernador general, sin embargo, siguió siendo designado por los británicos, siendo Arturo el primer miembro de la familia real británica en servir en dicho puesto (sin contar a su hermana Luisa, casada con un anterior gobernador general, lord Lorne), lo que ayudó a mantener el estrecho lazo entre la Monarquía Británica y Canadá.

Arturo viajó a Canadá con su esposa, la duquesa de Connaught, y su hija menor, la princesa Patricia. Fijaron su residencia en Rideau Hall, en Ottawa, viajando extensamente por todo Canadá. Arturo sirvió entonces como un fuerte ligazon entre el Gobierno británico y Canadá durante la Primera Guerra Mundial. Él repuso la piedra angular del incendiado Parlamento Federal en 1917. La piedra había sido colocada en su lugar original por su hermano mayor, el príncipe de Gales (luego rey Eduardo VII) en 1860. Tanto la duquesa como su hija Patricia se hicieron figuras populares en la sociedad Canadiense. Además, los duques de Connaught hicieron importantes remodelaciones en Rideau Hall durante el tiempo que Arturo sirvió como Gobernador General.

En 1914, estalló la Primera Guerra Mundial, y los Canadienses fueron convocados a las armas contra Alemania y Austria-Hungría. Los duques de Connaught permanecieron en Canadá al comienzo de la Guerra. Arturo enfatizó la necesidad del entrenamiento militar para poder combatir adecuadamente, y dio su nombre al Connaught Cup de la Real Policía Montada del Noroeste, animando el uso de pistolas reglamentarias para los reclutas. Además, participó activamente en los servicios auxiliares de guerra y en caridades, lleganado a visitar hospitales, mientras que su esposa trabajaba en la Cruz Roja y otras organizaciones para apoyar la causa de la guerra. Ella también era Coronel en Jefe de su propio batallón de Rangers Canadienses Irlandeses, uno de las Regimientos de la Fuerza Expedicionaria Canadiense. Su hija, la princesa Patricia, también dio su nombre y apoyo a la creación de un nuevo Regimiento Armado Canadiense: la Legión de Infantería Canadiense de la princesa Patricia.

Tras concluir la guerra, Arturo comisionó la creación de un gran ventanal conmemorativo en la Iglesia de San Bartolomé, cerca de Rideau Hall, donde su familia acudía a rezar regularmente.

Últimos años de vida 
Luego de terminar su mandato en Rideau Hall, el duque de Connaught regreso al servicio militar por el resto de la guerra. La duquesa, que había estado enferma durante esos años en Rideau Hall, murió el 14 de marzo de 1917.

Arturo se retiró de la vida pública en 1928, falleciendo en Bagshot Park, Surrey, el 16 de enero de 1942, a los 91 años de edad, siendo sepultado al lado de su esposa en el Cementerio Real de Frogmore, en Windsor.

Títulos 

 1 de mayo de 1850 - 24 de mayo de 1874: Su Alteza Real el príncipe Arturo.
 24 de mayo de 1874 - 16 de enero de 1942: Su Alteza Real el duque de Connaught y Strathearn.

Ancestros

Referencias 

Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Príncipes de Reino Unido
Grandes maestres de la Orden del Baño
Grandes priores de la Orden de San Juan
Caballeros de la Orden de San Patricio
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Miguel y San Jorge
Gobernadores generales de Canadá
Miembros del Consejo Privado del Reino Unido
Nobles de Reino Unido
Masones del Reino Unido
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden del Elefante
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Caballeros grandes comendadores de la Orden del Imperio de la India
Caballeros grandes comendadores de la Orden de la Estrella de la India
Caballeros grandes cruces de la Orden del Imperio Británico
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Sepultados en el Cementerio Real de Frogmore
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Mariscales de campo de Reino Unido
Coroneles honorarios del Ejército Español
Doctores honoris causa por la Universidad Laval
Connaught, Arturo
Caballeros de la Orden de Carlos XIII